O torneio do Repescagem de qualificação para a Copa do Mundo de Rugby 2003 foi realizadas entre os dias 15 de Março de 2003 e 27 de Abril de 2003.
A Rússia foi inicialmente qualificada para a Repescagem na Europa. No entanto, a Rússia foi expulsa da competição por usar jogadores inelegíveis Sul-Africanos e foi substituída por Espanha. A primeira rodada foi originalmente programada para ser uma série de ir e de volta, mas por causa do atraso causado pela ejeção da Rússia, a Primeira rodada foi remarcada por um único jogo em um local neutro.

1 Rodada 

 qualificada para 2 Rodada.

2 Rodada 

 venceu no placar agregado por 121 a 26 e se classificou para Copa do Mundo de Rugby 2003.

 venceu no placar agregado por 194 a 0 e se classificou para Copa do Mundo de Rugby 2003.

Ver também 
 Eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby de 2003

Ligações externas 
Rugby World Cup 

Copa do Mundo de Rugby